Pirates del Carib (saga), conjunt de les cinc pel·lícules.
 Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl, pel·lícula de 2003
 Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest, pel·lícula de 2006
 Pirates of the Caribbean: At World's End, pel·lícula de 2007
 Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides, pel·lícula de 2011
 Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales, pel·lícula de 2017